Bally bezeichnet:

 Bally (Schuhhersteller), Schweizer Schuhhersteller
 Bally (Familie), Industriellenfamilie aus Schönenwerd im Schweizer Kanton Solothurn
 Bally (Flipper), Hersteller von Spielautomaten
 Bally (Pennsylvania), Ort in den USA
 Bally-Areal, Industriedenkmale in Schönenwerd
 Bally-Capitol, ein Baudenkmal in Zürich

Bally ist der Familienname folgender Personen:

 Albert W. Bally (1925–2019), niederländisch-US-amerikanischer Geologe
 Alex Bally (* 1936), Schweizer Jazzmusiker

 Arnold Bally-Müller (1889–1965), Schweizer Fabrikant
 Arthur Bally (1849–1912), Schweizer Unternehmer und Mäzen
 Carl Franz Bally (1821–1899), Schweizer Unternehmer
 Charles Bally (1865–1947), Schweizer Sprachwissenschaftler
 Eduard Bally (1847–1926), Schweizer Unternehmer
 Étienne Bally (1923–2018), französischer Leichtathlet
 François-Victor Bally (1775–1866), französischer Arzt
 Fritz Bally (1823–1878), Schweizer Unternehmer
 Gaëtan Bally (* 1973), Schweizer Fotograf
 Gustav Bally (1893–1966), Schweizer Psychotherapeut
 Ilse Bally (1917–2007), Schweizer Schauspielerin
 Iwan Bally (1876–1965), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Max Bally (1880–1976), Schweizer Unternehmer
 Maxime Bally (* 1986), Schweizer Radrennfahrer
 Oscar Bally (1864–1938), Schweizer Unternehmer
 Otto Bally (1839–1908), deutscher Fabrikant und Sammler
 Peter Bally (1783–1849), Schweizer Unternehmer
 Peter René Oscar Bally (1895–1980), Schweizer Botaniker
 Walter Bally (1882–1959), Schweizer Botaniker und Forscher

Siehe auch:
 Balli
 Ballei
 Baly